Bodnár Zoltán (1963) bábszínész
 Bodnár Zoltán (1958) jogász, bankár